Make Believe steht für:

Make Believe, eine US-amerikanische Rockband
Make Believe (Lied), ein Song von Jerome Kern und Oscar Hammerstein
Make Believe (Album), ein Album der Band Weezer von 2005